Municipio de Saline puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Saline (condado de Cleburne, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Cleburne.
 Municipio de Saline (condado de Cleveland, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Cleveland.
 Municipio de Saline (condado de Drew, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Drew.
 Municipio de Saline (condado de Hempstead, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Hempstead.
 Municipio de Saline (condado de Hot Spring, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Hot Spring.
 Municipio de Saline (condado de Howard, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Howard.
 Municipio de Saline (condado de Pike, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Pike.
 Municipio de Saline (condado de Sevier, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Sevier.
 Municipio de Saline (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de McHenry.
 Municipio de Saline (condado de Madison, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Madison.
 Municipio de Saline (condado de Washtenaw, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Washtenaw.
 Municipio de Saline (condado de Cooper, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Cooper.
 Municipio de Saline (condado de Miller, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Miller.
 Municipio de Saline (condado de Perry, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Perry.
 Municipio de Saline (condado de Ralls, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Ralls.
 Municipio de Saline (condado de Ste. Genevieve, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Ste. Genevieve
 Municipio de Saline (condado de Jefferson, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Jefferson.